Santa Sofija ima više značenja:
 Santa Sofija (Areco)
 Santa Sofija (Breša)
 Santa Sofija
 Santa Sofija (Pavija)
 Santa Sofija (Salerno)